Айянна (ஐயன்னா) или айкарам (ஐகாரம்) — девятая буква тамильского алфавита, обозначает дифтонг «аи», используется в начале слова, внутри слова передаётся с помощью внутристрочного предписного диакритического знака комбу дэка.

க் + ஐ = கை (икканна + айянна = кайянна).

Обозначает звуки [ai], [ɐj] , [ɛi̯].

Образуемые буквой уйирмэййелутты (сочетания с согласными) — கை , ஙை , சை , ஞை , டை , ணை , தை , நை , பை , மை , யை , ரை , லை , வை , ழை , ளை , றை , னை.

Обозначение в Юникоде для буквы стоящей в начале слова —  U+0B90 (tamil letter ai), HTML 16-чный — &#xB90; HTML 10-чный — &#2960; 
для буквы стоящей внутри слова (комбу дэка) — U+0BC8 (tamil vowel sign ai), HTML 16-чный — &#xBC8;  HTML 10-чный — &#3016; .

См. также 
 Уйирелутты

Примечания

Литература 
 Грамматика тамильского языка / М. С. Андронов; АН СССР, Ин-т востоковедения. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Наука, 1987. — 296 с.
 தொல்காப்பியம் எழுத்ததிகாரம் — இளம்பூரணர் உரை, சாரதா பதிப்பகம், சென்னை. 2006 (இரண்டாம் பதிப்பு)
 Steever, Sanford B. (1996), Tamil Writing, in Bright, William & Daniels, Peter T., The World’s Writing Systems, New York: Oxford University Press, с. 426—430, ISBN 0-19-507993-0
 Helga Anton: The Script and Pronunciation of Modern Tamil. Alamu Printing Works, Madras 1976, S. 1-18.

Тамильский алфавит
Индийское письмо